Джон Уоткинс:
 Уоткинс, Джон (1902—1964) — канадский дипломат.
 Уоткинс, Джон Элфрит (1852—1903) — американский гражданский инженер.